Stazione di Costigliole d'Asti – stazione ferroviaria della linea Ferrovia Alessandria-Cavallermaggiore
 Stazione di Costigliole Saluzzo – stazione ferroviaria della linea Ferrovia Savigliano-Saluzzo-Cuneo
 Stazione di Costigliole (Motta di) – stazione ferroviaria della linea Ferrovia Castagnole-Asti-Mortara